Ират има више значења:
 Округ Ират (Тексас)
 Ират (Луизијана)